Greim (Alacsony-Tauern), az Alacsony-Tauernnek egy markáns hegycsúcsa
 Greim, családnév